Владимир Бойков:
 Бойков, Владимир Васильевич (1935—2009) — дирижёр, народный артист России.
 Бойков, Владимир Васильевич (1955—2014) — активист Евромайдана, Герой Украины.
 Бойков, Владимир Витальевич (род. 1976) — российский футболист.
 Бойков, Владимир Дмитриевич — председатель Таласского облисполкома.
 Бойков, Владимир Николаевич (1907—1978) — советский режиссёр документального кино.